Віртуальний хокей — термін, що з'явився в результаті розвитку ігрових спортивних симуляторів, зокрема симуляторів хокею для ПК та консольних приставок. Зараз в віртуальний хокей грають мільйони користувачів, створені сотні віртуальних хокейних ліг, порталів та хокейних тематичних сайтів.

Становлення віртуального хокею у світі почалося з випуску компанією Electronic Arts першого хокейного симулятора NHL92. Однак до виходу NHL98, в 1997 році, процес розвитку віртуального хокею проходив мляво. Гра NHL98 ознаменувала початок ери 3D-симуляторів і підштовхнула розвиток віртуального хокею як окремого напрямку в ігровій індустрії. З виходом наступних версій симуляторів NHL від компанії Electronic Arts та розвитком ринку ігрових приставок віртуальний хокей досяг піку свого розвитку.

Спочатку США і Канада були основними двигунами в розвитку віртуального хокею, північноамериканці і тут виявилися родоначальниками хокею. Але приблизно з початку 2002 року, завдяки бурхливому зростанню мережі інтернет, на розвиток віртуального хокею значний вплив почали чинити російські гравці. Згодом світовий віртуальний хокей консолідувався, і зараз важко провести межу між російським, європейським і північноамериканським віртуальним хокейним світом.

Симулятори